Benny Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Benny Lake (Michigan), im Luce County
 Benny Lake (Wisconsin), im Vilas County